Селігман або Селігмен () — англомовне прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище 

 Джозеф Селігман — американський банкір та бізнесмен.
 Едвін Селігман — американський економіст та педагог.
 Жак Селігман — антиквар і арт-дилер, вів бізнес у Парижі та Нью-Йорку.
 Мартін Селігман — американський психолог, автор теорії навченої безпорадності та один з засновників позитивної психології.
 Чарльз Габріель Селігман (1873—1940) — британський лікар і етнолог; член Лондонського Королівського товариства і Королівського антропологічного інституту Великої Британії та Ірландії.

Топонім

Селігмен — місто, штат Міссурі
 Селігмен — переписна місцевість, штат Аризона